Gimse ist der Nachname folgender Personen:

 Guro Angell Gimse (* 1971), norwegische Politikerin
 Håvard Gimse (* 1966), norwegischer Pianist